Кателло Амаранте: 
 Амаранте, Кателло (род. 1979) — итальянский гребец.
 Амаранте, Кателло (род. 1990) — итальянский гребец.